Remuera steht für:
 Remuera (Neuseeland), Stadtteil von Auckland, Neuseeland

Remuera ist der Name folgender Schiffe:

 Remuera (Schiff, 1911), Passagierschiff
 Remuera (Schiff, 1973), Kühlcontainerschiff